Хенерал Висенте Гереро има више значења:

 Хенерал Висенте Гереро (Сантијаго Тилантонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хенерал Висенте Гереро (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хенерал Висенте Гереро (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику